Александр Борзенко:
 Борзенко, Александр Александрович (1847—1915) — российский юрист, правовед, адвокат.
 Борзенко, Александр Алексеевич (1806 — 1867) — знаток восточных языков, действительный член Одесского общества истории и древностей.